Јалова може бити:

 Јалова (Турска), град у Турској
 Јалова (вилајет), вилајет у Турској
 Јалова (Сњина), насељено мјесто у округу Сњина, Прешовски крај, Словачка Република